Kriegsdorf  ist

 der Name eines Stadtteils von Troisdorf in Nordrhein-Westfalen, siehe Kriegsdorf (Troisdorf) 
 der alte Name des Leunaer Ortsteils Friedensdorf in Sachsen-Anhalt
 der deutsche Name von Vojnovice in Mähren
 der deutsche Name der Gemeinde Hodod im Kreis Satu Mare, Rumänien
 der deutsche Name von Valšov in Mähren